Filipowa ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Filipowa (* 1971), bulgarische Badmintonspielerin, siehe Diana Knekna
 Katja Filipowa († 2012), bulgarische Sängerin
 Nadeschda Filipowa (* 1959), bulgarische Ruderin
 Pawlina Filipowa (* 1975), bulgarische Biathletin

Filipowa steht für:
 einen alten deutschen Ortsnamen des serbischen Ortes Bački Gračac

Siehe auch:
 Filipov